Zakroczym peut désigner :

Toponymie

 Zakroczym est une gmina dans la Voïvodie de Mazovie
 Zakroczym est une ville, chef-lieu de la gmina de même nom